Мануэль Бельграно (; ,  — , ) — аргентинский адвокат, политик и генерал.

Биография 
Мануэль Бельграно был сыном итальянского купца Доменико Бельграно и Пери, уроженца Лигурии. В Буэнос-Айресе лигуриец испанизировал своё имя, сделавшись Доминго Пересом.

Мануэль Бельграно получил образование в Испании. Окончив в 1794 году изучение юриспруденции, он вернулся в вице-королевство Рио-де-ла-Плата, и в Буэнос-Айресе был назначен на должность секретаря королевского консульства, отвечающего за хозяйственное развитие региона. В 1799 году он основал Academia de Náutica. Являлся активным участником Патриотического общества () наряду с И. Виейтесом, , М. Морено, , .

В 1810 году Бельграно принимал участие в Майской революции и входил в состав «Первого правительства» () Объединённых провинций Южной Америки.

В 1810 году Бельграно основал город Курусу-Куатия.

В 1810-11 годах он руководил безуспешной Парагвайской кампанией. В 1811—1814 годах он возглавлял , созданную новым правительством, в 1812 году возглавляемые им силы сумели нанести поражение испанским королевским войскам в провинции Тукуман, а в феврале 1813 года .

В 1812 году для войск аргентинского освободительного движения Бельграно предложил бело — светло-голубой флаг, который правительством первоначально утверждён не был. И только через четыре года, после провозглашения независимости, правительство Объединённых провинций утвердило флаг Бельграно, который и в настоящее время является государственным флагом Аргентины.

В 1814 году Мануэль Бельграно вместе с Бернардино Ривадавия (впоследствии первым президентом Аргентины) был послан с дипломатической миссией в Европу. В 1816 году, вернувшись из Европы, 9 июля принял участие в конгрессе, на котором была провозглашена независимость от Испании. В 1818 поднял вопрос о создании в Объединённых провинциях Рио-де-ла-Платы государства в форме конституционной монархии. Одним из кандидатов на трон был герцог Лукканский.

В 1819 году — в ходе разгоревшейся гражданской войны — правительство Буэнос-Айреса потребовало от Бельграно и Сан-Мартина двинуть подчинённые им войска против генерал-протектора Хосе Артигаса и губернатора провинции Санта-Фе Эстанислао Лопеса. Хосе де Сан-Мартин отказался; Бельграно же подчинился приказу но, вследствие болезни, не смог принять участия в боевых действиях.

Память 
 В 1873 году в столице Аргентины установлен Конный памятник генералу Мануэлю Бельграно
 В 1938 году указом президента страны, в память о Мануэле Бельграно, 20 июня (день его смерти) был объявлен в Аргентине государственным праздником — «Днём флага» (). В 1956 году именем «Генерал Бельграно» был назван один из аргентинских крейсеров (в 1982 году, во время Фолклендской войны, был потоплен британской подводной лодкой). Также один из престижных районов Буэнос-Айреса, расположенный на севере столицы, носит имя Бельграно.
 В его честь был назван футбольный клуб «Бельграно».

См. также 
 Андрес Гуакурари

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт Бельграно
 Информация о М. Бельграно, изданная аргентинский министерством образования 
 

Политики Аргентины
Революционеры Аргентины
Аболиционисты Аргентины
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Аргентины
Дизайнеры флагов
Монархисты Аргентины
Генералы Аргентины
Персоналии:Война за независимость испанских колоний в Америке
Основатели городов